Superstars è una raccolta della cantante Cristina D'Avena pubblicata il 6 aprile 2007.

Tracce

Rossana (Alessandra Valeri Manera/Franco Fasano) 4:37
Cri Cri (A. Valeri Manera/Carmelo Carucci) 3:52
Ciao Sabrina (A. Valeri Manera/Piero Cassano, P. Marino) 3:08 (versione integrale)
Supermodels (A. Valeri Manera/G. Fasano) 3:51
Jem (A. Valeri Manera/C. Carucci) 2:54
Il grande sogno di Maya (A. Valeri Manera/Mariano Detto) 3:35
Siamo quelli di Beverly Hills (A. Valeri Manera/N. Carucci) 2:59
Alvin rock'n roll (A. Valeri Manera/C. Carucci) 2:58
Diventeremo famose (A. Valeri Manera/C. Carucci) 2:54
Mille note in allegria con la Mozart Band (A. Valeri Manera/Silvio Amato) 2:51
Tutti in scena con Melody (A. Valeri Manera/C. Carucci) 3:14
Super Elvis la stella del rock (A. Valeri Manera/Max Longhi, Giorgio Vanni) 2:46

Album per bambini